Grand Slam é um termo esportivo usado quando um feito especial foi realizado naquela categoria.

Usos mais comuns 
 Grand Slam de tênis - Em tênis, ganhar o Grand Slam é vencer os quatro torneios em uma temporada (Roland-Garros, Wimbledon, US Open e Australian Open). Cada um desses campeonatos isoladamente também é conhecido como um torneio do Grand Slam.

 Grand Slam de rugby - Em rugby, um significa vencer todos os adversários durante o torneio Seis Nações (antigamente Torneio de cinco nações); o termo foi usado provavelmente pela primeira vez em 1957, quando o The Times usou a expressão ‘Grand Slam’ para descrever as 4 vitórias da Inglaterra no (então) Torneio de cinco nações. O termo também é usado quando um time em turnê consegue derrotar todas as 4 nações que o recebem (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda), fato alcançado uma vez pela Austrália (1984) e Nova Zelândia e três vezes pela África do Sul.
Veja também: Seis Nações

 Grand Slam de golfe - Em golfe, significa ganhar os 4 seguintes torneios na mesma temporada: Os Masters, US Open, o Campeonato Aberto e o Campeonato PGA. (Antes da fundação dos Masters e a ascensão do Campeonato PGA, o U.S. e o British Amateur eram considerados parte dos quatro grandes)

 Grand Slam (beisebol) - Em beisebol, um um home run com todas as bases ocupadas, marcando assim 4 runs, o que é máximo possível com uma só tacada. Supõe-se que o uso no basebol tenha surgido em comparação com o termo de bridge.

 Grand Slam (bridge) - No jogo de cartas bridge, significa oferecer pela mesa e ganhar em uma mão 

 Grand Slam de sinuca - Em snooker (sinuca), é ser o titular dos seguintes títulos ao mesmo tempo: Copa LG, Open Britânico, Campeonatos do Reino Unido, Masters da Irlanda, Open do País de Gales, Open Europeu, Players Championships e Embassy World Championship (Sheffield)

 Grand Slam (Fórmula 1) - Na Fórmula 1, é quando o piloto conquista a pole position, a vitória e a volta mais rápida em uma corrida.

 Grand Slam da NASCAR - Na NASCAR, é quando um piloto ganha nos 4 circuitos mais tradicionais da categoria na mesma temporada (Daytona, Charlotte , Darlington e Talladega)

 Grand Slam de salto em esqui - Em Salto em esqui, significa ganhar os 4 Torneios de Montanha. Esses torneios acontecem em Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen (ambos na Alemanha), Innsbruck e Bischofshofen (ambos na Áustria).

 Grand Slam Championship - Em wrestling, especialmente no WWE, é o atleta que ganha cada título/campeonato individual em todas as categorias de que participou. Vencedores do Grand Slam no WWE incluem Shawn Michaels, Triple H e Chris Jericho.

Outros significados 
 Grand Slam, filme com Loretta Young
 Grand Slam, bomba de guerra da RAF.

Desambiguação